Brenni – cognome italiano
 Franco Brenni – avvocato, notaio e ambasciatore svizzero